Hildebrandtia – rodzaj płazów z rodziny Ptychadenidae. 
 Hildebrandtia – rodzaj roślin z rodziny powojowatych

Zobacz też 
 hildenbrandia – rodzaj krasnorostów (w tym hildenbrandia rzeczna)